Hillenberg bezeichnet:

 Hillenberg (Hausen), Ortsteil der Gemeinde Hausen (Rhön), Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Steinbruch Hillenberg bei Warstein

Hillenberg ist Familienname:
 Ralf Hillenberg (* 1956), deutscher Politiker und Unternehmer

Siehe auch:
 Hilleberg
 Hillenburg
 Hilberg
 Hillberg